Дојранска битка може се односити на:

 Дојранска битка (1913), Савезници против Бугарске
 Дојранска битка (1916), Савезници против Бугарске
 Дојранска битка (1917), Савезници против Бугарске
 Дојранска битка (1918), Савезници против Бугарске